OKF est une abréviation qui peut faire référence à :
 l'Open Knowledge Foundation, une fondation créée en 2004 à Cambridge
 lÖsterreichisches Kulturforum'',  le forum culturel autrichien de New YorkOKF''' est un code qui peut faire référence à : 
  l'aéroport d'Okaukuejo en Namibie dans la codification AITA